Спеваковка, в 18 веке также Спиваковка () — село, относится к Новоайдарскому району Луганской области Украины.

У села протекает река Айдар.

Население по переписи 2001 года составляло 595 человек. Почтовый индекс — 93512. Телефонный код — 6445. Занимает площадь 3,06 км². Код КОАТУУ — 4423187501.

История 
 Основана в конце XVII века.
 С начала 18 века войсковое селение Изюмского слободского полка.
 С 1765 года — в составе Изюмского комиссарства Изюмской провинции Слободской губернии.
 Население в 1779 году 207 мужчин — войсковых обывателей + 151 мужчина войсковой обыватель на «Спеваковских заводах» (ж. не учитывались, так как не платили налогов).
 С 1780 входит в Изюмский уезд Харьковского наместничества, затем губернии.

Местный совет 
93512, Луганська обл., Новоайдарський р-н, с. Співаківка, вул. Центральна лінія, 16

Примечания

Ссылки 
 Спеваковка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Новоайдарского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании